Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 624 dans le monde.

 Route régionale 624 en Finlande
 Route nationale 624 en France
 Autoroute A624 en France